Феликс Стэллингс (, более известен под сценическим псевдонимом Felix da Housecat, реже Thee Maddkatt Courtship, Aphrohead и Sharkimaxx; род. 27 августа 1971, Чикаго, Иллинойс) — американский диджей в стиле хаус и музыкальный продюсер. Является представителем второй волны чикагской хаус-музыки и владельцем чикагского лейбла Radikal Fear Records.

История 
Первый свой альбом записал под псевдонимом Aphrohead, а второй как Thee Maddkatt Courtship. В 2001 году вышел альбом Kittenz and Thee Glitz, который вывел музыканта на всемирную арену и принёс ему славу, также упоминается, как один из первых релизов движения электроклэш. Felix прославился и ремиксами таких музыкантов, как Madonna и Kylie Minogue. Следующий релиз Devin Dazzle & the Neon Fever, не появлялся вплоть до 2004, однако были выпущены пара миксовых альбомов:Excursions в 2002 и A Bugged Out Mix 2003.

Феликс сотрудничал также с Томом Йорком из Radiohead. Заменил Timo Maas в качестве главного продюсера ещё неназванного альбома.

Его трек «Rocket Ride» был использован в саундтреке к игре Need for Speed: Underground 2. Различные ремиксы «Silver Screen Shower Scene», а также композиция «Sequel2Sub» были использованы в игре Midnight Club II и SSX 3, и бесчисленных кинокартинах таких, как Kiss Kiss, Bang Bang. «Everyone Is Someone in LA» включался в Tony Hawk’s American Wasteland.

Третий альбом Virgo Blaktro and the Movie Disco вышел 2 октября 2007 года. 16 композиций вышли на лейбле Nettwerk Records.

«Future Calls The Dawn» вышел в свет 9 июля 2007 года на лейбле Wall of Sound/PIAS вместе с «Sweet Frosti».

«Like Something for Porno», как главный сингл альбома выпущен 24 сентября с ремиксами от Teenage Bad Girl и Armand Van Helden.

Личная жизнь 
В 1987 году Феликс поступил в Университет штата Алабама для изучения средств массовой информации и коммуникации. Там он изучал музыкантов различных эпох, в том числе Принс, A Tribe Called Quest и Gang Starr. В университете у него развился интерес к хип-хопу и R&B.

Дискография

Альбомы 
 Metropolis Present Day? Thee Album! (1995)
 Clashbackk Compilation Mix (1997)
 Transmissions, Vol. 2 (1997)
 I Know Electrikboy (1999) (как Maddkatt Courtship III)
 Kittenz and Thee Glitz (2001)
 Excursions (2002)
 Rocketmann! (2002)
 A Bugged Out Mix (2003)
 Devin Dazzle & the Neon Fever (2004)
 Playboy: The Mansion Soundtrack (2005)
 Virgo Blaktro and the Movie Disco (2007)
 He Was King (2009)
 Son Of Analogue (2011)

Синглы и EP 
 «Footsteps of Rage» (1995)
 «Smak Dat Ass» (1996)
 «Dirty Mother» (1997)
 «Silver Screen» (2002)
 «Madame Hollywood» (2002)
 «Madame Hollywood Remixes» (2002)
 «Silver Screen Shower Scene» (Written by Tommie Sunshine)(2003)
 «Cyberwhore» (2003)
 «Rocket Ride» (Written by Tommie Sunshine)(2004) (Appeared in Need For Speed: Underground 2 as an EA Games' «EA Trax» song)
 «Ready 2 Wear» (2004)
 «Watching Cars Go By» (2004)
 «Jack U» (2006)
 «Tweak» (2006)
 «Future Calls the Dawn/Sweetfrosti» (2007)
 «Something 4 Porno» (2007)
 «Sinner Winner» (2013)

Remixes 
 Uffie — «Pop The Glock (Felix Da Housecat’s / Pink Enemy Remix)» (2009)
 Buy Now — «For Sale (Felix Da Housecat Remix)» (2007)
 Gwen Stefani — «What Are You Waiting For? (The Rude Ho Mix by Felix Da Housecat)» (2005)
 Britney Spears — «Toxic (Felix Da Housecat’s Club Mix)» (2004)
 The Chemical Brothers — «Get Yourself High (Felix Da Housecat’s Chemical Meltdown Mix)» (2003)
 Holly Valance — «State of Mind (Felix Da Housecat’s Dub)» (2003)
 Nina Simone — «Sinnerman (Felix Da Housecat’s Heavenly House Mix)» (2003)
 Mylène Farmer — «Je t'aime mélancolie (Felix Da Housecat remix)» (2003)
 Madonna — «American Life (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Club Mix)» (2003)
 Madonna — «Die Another Day (Thee RetroLectro Mix)» (2003)
 New Order — «Here To Stay (Felix Da Housecat Extended Glitz mix)» (2002)
 Garbage — «Androgyny (Thee Glitz mix)» & «Androgyny (Thee Drum Drum mix)» (2001)
 Passion Pit — «Little Secrets (Felix Da Housecat remix)» (2009)

Ссылки 
 

Хаус-музыканты
Электро-музыканты
Выпускники Университета штата Алабама
Артисты, известные под псевдонимами